La seguente lista dei primi ministri comprende sia quelli del Siam che quelli della Thailandia. Lo Stato ebbe il nome Regno del Siam fino al 24 giugno 1939, data in cui diventò per la prima volta Regno di Thailandia. Il nome Siam era di origine cinese, ed in quel periodo il governo nazionalista di Plaek Pibulsonggram stava attuando una politica anti-cinese, promuovendo tra l'altro i nomi che erano propri dell'etnia nazionale. Gli stessi abitanti del paese furono chiamati thai anziché siamesi.

Durante la seconda guerra mondiale, Plaek strinse alleanza nel 1941 con il Giappone e fu costretto alle dimissioni nel 1944, quando le sorti del conflitto erano diventate sfavorevoli per i governi di Tokyo e Bangkok. Nel 1945, alla fine della guerra, il Paese tornò a chiamarsi Siam, per riprendere il nome Thailandia l'11 maggio 1949, dopo che Plaek era stato riabilitato ed era ridiventato primo ministro.

Lista dei primi ministri della Thailandia 
Legenda

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Royal Thai Government, thaigov.go.th (web site ufficiale del governo thailandese)

Thailandia
 
Storia della Thailandia